Васи́лий Васи́льевич Ярзу́ткин:
 Ярзуткин, Василий Васильевич (старший) — советский и российский волейболист, тренер, врач. Родоначальник волейбольной династии Ярзуткиных.
 Ярзуткин, Василий Васильевич (младший) (1969—2021) — советский и российский волейболист, спортивный функционер.
 Примечания